Blood, Sweat & Tears также известная как BS&T () — американская рок-группа, образовавшаяся в Нью-Йорке в 1967 году и в течение нескольких лет (наряду с Chicago) считавшаяся ведущей в джаз-рок-движении. В отличие от более поздних исполнителей джаз-фьюжн, во главу угла ставивших инструментальную виртуозность и экспериментализм, Blood, Sweat & Tears исполняли относительно несложный поп-рок в джазовых аранжировках (где основную роль играла духовая секция) и пользовались в качестве первоосновы наследием эпохи свинга и биг-бэндов. Состав группы неоднократно менялся, и через него прошли в общей сложности более пятидесяти музыкантов.

«Золотым веком» BS&T считается период с 1968 по 1972 годы, когда коллектив возглавлял канадский вокалист и гитарист Дэвид Клейтон-Томас. С ним группа за три года продала 6 миллионов альбомов и дважды (в 1969 году) получала Грэмми: за второй альбом Blood Sweat & Tears и трек «Variations on a Theme by Erik Satie (First and Second Movements)»
.

В общей сложности десять альбомов группы входили в списки Billboard 200; в списках Billboard Hot 100 наивысшей позиции достиг сингл «Spinning Wheel», в 1969 году поднявшийся до #2.

История группы

Участники Blood Sweat & Tears 

 Эл Купер : клавишные, вокал (1967—1968)
 Randy Brecker : труба, рожок (1967—1968)
 Jerry Weiss : труба, рожок (1967—1968)
 Fred Lipsius : альт-саксофон, фортепиано (1967—1972)
 Dick Halligan : клавишные, тромбон, флейта (1967—1972)
 Steve Katz : гитара, гармоника, лютня, мандолина, вокал (1967—1973, 2008-)
 Jim Fielder : бас-гитара, гитара (1967—1974)
 Bobby Colomby : ударные (1967—1977)
 David Clayton-Thomas : вокал, гитара (1968—1972, 1974—1981, 1984—2004)
 Lew Soloff : труба, рожок (1968—1974)
 Chuck Winfield : труба, рожок (1968—1973)
 Jerry Hyman : тромбон, блокфлейта (1968—1970)
 Dave Bargeron : тромбон, туба, рожок, бас (1970—1978)
 Bobby Doyle : вокал, фортепиано (1972)
 Joe Henderson : тенор-саксофон (1972)
 Lou Marini Jr. : тенор- и сопрано-сакс, флейта (1972—1974)
 Larry Willis : клавишные (1972—1978)
 Georg Wadenius : гитара, вокал (1972—1975)
 Jerry Fisher : вокал (1972—1974)
 Tom Malone : тромбон, труба, флюгельгорн, альто-сакс, бас (1973—1974)
 Jerry LaCroix : вокал, альто-сакс, флейта, гармоника (1974)
 Ron McClure : бас-гитара (1974—1975, 1976)
 Tony Klatka : труба, рожок (1974—1978)
 Bill Tillman : альто-сакс, флейта, кларнет (1974—1977)
 Luther Kent : вокал (1974)
 Joe Giorgianni : труба, рожок (1974—1975)
 Jaco Pastorius : бас-гитара (1975—1976)
 Steve Khan : гитара (1975)
 Mike Stern : гитара (1975—1977)
 Keith Jones : бас-гитара (1976)
 Danny Trifan : бас-гитара (1976—1977)
 Forrest Buchtell : труба (1975—1977)
 Don Alias : перкуссия (1975—1976)
 Roy McCurdy : ударные (1976—1977)
 Jeff Richman : гитара (1976)
 Randy Bernsen : гитара (1977)
 Barry Finnerty : гитара (1977—1978)
 Neil Stubenhaus : бас-гитара (1977—1978)
 Gregory Herbert : саксофон (1977—1978)
 Michael Lawrence; труба (1977)
 Chris Albert : труба (1977—1978)
 Bobby Economou : ударные (1977—1978, 1979—1981, 1994—1995)
 Kenny Marco : гитара (1979)
 David Piltch : бас-гитара (1979—1980)
 Joe Sealy : клавишные (1979)
 Bruce Cassidy : труба (1979—1980)
 Earl Seymour : саксофон, флейта (1979—1981)
 Steve Kennedy : саксофон, флейта (1979)
 Sally Chappis : ударные (1979)
 Harvey Kogan : саксофон, флейта (1979)
 Jack Scarangella : ударные (1979)
 Vernon Dorge : саксофон, флейта (1979—1981)
 Robert Piltch : гитара (1979—1980)
 Richard Martinez : клавишные (1979—1980)
 Wayne Pedziwiatr : бас-гитара (1980—1981)
 Peter Harris : гитара (1980—1981)
 Lou Pomanti : клавишные (1980—1981)
 Mic Gillette : труба (1980—1981)
 James Kidwell : гитарные (1984—1985)
 Jeff Andrews : бас-гитара (1984—1985)
 Taras Kovayl : клавишные (1984—1985)
 Tim Ouimette : труба, духовые (1984—1985)
 Mario Cruz : сакс, флейта (1984—1985)
 Ricky Sebastian : ударные (1984—1985)
 Steve Guttman : труба (1985—2004)
 Dave Gellis : гитара (1985—1990, 1996, 1998, 2005-)
 Ray Peterson : бас-гитара (1985—1986)
 Scott Kreitzer : саксофон, флейта (1985—1986)
 Teddy Mulet : тромбон (1985—1986), труба (2005-)
 Barry Danielian : труба (1985—1986)
 Richard Sussman : клавишные (1985—1987)
 Randy Andos : тромбон (1986)
 Tom Timko : саксофон, флейта (1986—1987, 1995, 1998—2001, 2005-)
 Tom DeFaria : ударные (1985—1986)
 John Conte : бас-гитара (1986—1987)
 Steve Conte : гитара (1986)
 Jeff Gellis : бас-гитара (1987—1990)
 Dave Panichi : тромбон (1987—1988, 1997—1998)
 Glenn McClelland : клавишные (1987—1993, 1998, 2005-)
 David Riekenberg : саксофон, флейта (1987—1990, 1995—1998)
 Jerry Sokolov : труба (1987—1994)
 Graham Hawthorne : ударные (1987—1988, 1989—1991)
 Van Romaine : ударные (1988—1989)
 Neil Capolongo : ударные (1991—1993)
 Peter Abbott : ударные (1991)
 Charley Gordon : тромбон (1987—1994, 2001)
 Wayne Schuster : сакс, флейта (1990—1991)
 Larry DeBari : гитара, вокал (1990—1997)
 Gary Foote : бас (1990—1994, 1996—2004, 2005-)
 Chuck Fisher : сакс, флейта (1991)
 Jack Bashcow : сакс, флейта (1992)
 Tim Ries : сакс, флейта (1992—1993, 1993—1995)
 Charlie Cole : сакс, флейта (1993)
 Matt King: клавишные (1994—1998)
 Mike Mancini : клавишные (1994)
 Franck Amsallem: клавишные (90s)
 Henry Hey : клавишные (90s)
 Ted Kooshian: клавишные (90s)
 Cliff Korman: клавишные (90s)
 Mike DuClos: бас-гитара (1994—1996)
 Jonathan Peretz : ударные (1995—1997)
 Craig Johnson : труба (1994—1998)
 Matt Milmerstadt: ударные (1995 , 1998)
 Tom Guarna : гитара (1997—1998)
 Jon Owens : труба (1998—2000)
 Chuck Pillow : саксофон, флейта (1998)
 Brian Delaney : ударные (1998, 2001)
 Dave Stahl : труба (1995—1998)
 Dave Pietro : сакс, флейта (1998)
 Dale Kirkland : тромбон (1995—1996, 1998, 1999—2001, 2002—2006)
 Pat Hallaran : тромбон (1998—1999)
 James Fox : гитара (1998—2000)
 Dan Zank : клавишные (1998—2000)
 Zach Danziger : ударные (1998—2001)
 Joe Mosello : труба (2000—2002)
 Phil Magallanes : клавишные (2000—2001)
 Andrea Valentini : ударные (2001-2012)
 Darcy Hepner : саксофон, флейта (1999, 2001—2004)
 John Samorian : клавишные (2001—2003)
 Nick Marchione : труба (2002—2004)
 Eric Cortright : клавишные (2003—2004)
 Leo Huppert: бас-гитара (2004)
 Steve Jankowski: труба (2005-)
 Rob Paparozzi: вокал, гармоника (2005-)
 Scottie Wallace: вокал (2005—2006)
 Thomas Conner : вокал (2006)
 Jens Wendelboe: тромбон (2006-)
 Chris Tedesco : труба (2006—2007)

Текущий состав 
 Steve Katz : вокал
 Rob Paparozzi : вокал
 Dave Gellis : гитара
 Glenn McClelland : клавишные
 Gary Foote : бас-гитара
 Dylan Elise: ударные
 Teddy Mulet : труба
 Steve Jankowski : труба
 Jens Wendelboe : труба

Дискография

Альбомы 

 Child Is Father to the Man (1968)
 Blood, Sweat & Tears (1969)
 Blood, Sweat & Tears 3 (1970)
 The Owl and the Pussy Cat (Soundtrack) (1970)
 Blood, Sweat & Tears 4 (1971)
 New Blood (1972)
 No Sweat (1973)
 Mirror Image (1974)
 New City (1975)
 More Than Ever (1976)
 Brand New Day (1977)
 Nuclear Blues (1980)
 Latin Fire (1985)
 Live And Improvised (1991)
 Live (1994)

Сборники 
 Greatest Hits (1972)
 Super Hits (1998)
 What Goes Up! The Best of Blood, Sweat & Tears (1995)

Синглы 

 I Can’t Quit Her (1968)
 I Love You More Than You’ll Ever Know (1968)
 You’ve Made Me So Very Happy (1969)
 Spinning Wheel (1969)
 And When I Die (1969)
 Hi-De-Ho (1970)
 Lucretia MacEvil (1970)
 Lisa, Listen to Me (1971)
 Go Down Gamblin' (1971)
 So Long Dixie (1972)

См. также 
 The Greatest Show on Earth

Примечания

Источники 
 Blood Sweat & Tears Официальный сайт 
 VH1 Band History 
 BS&T тибьют-сайт 
 BS&T www.classicwebs.com

Рок-группы США
Джазовые коллективы
Группы джаз-рока
Лауреаты премии «Грэмми»
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1967 году
Исполнители ABC Records
Рок-группы из штата Нью-Йорк
Музыкальные коллективы из Нью-Йорка